

Населені пункти та їхні частини

 Єзежиці — село в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства
 Єзежиці — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Єзежиці — село в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Єзежиці — село в гміні Ромбіно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Єзежиці — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Єзежиці — частина села Тинвалд у гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єзежиці — осада в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки